Motycz – miejscowości w gminie Konopnica:

 Motycz
 Motycz Leśny
 Motycz-Józefin
 Motycz - Zatorze
 Motycz - Sporniak
 Motycz - Miłocin
 Motycz (stacja kolejowa)